Józef Galewski – polski drukarz (1872-1952)
 Józef Galewski – polski scenograf (1882-1966)